Geografie:
 Ashen (Essex), eine Civil Parish in Essex, UK
 Ashen Hills, ein Gebirgszug, Südliche Sandwichinseln

Spiele:
 Ashen (Computerspiel, 2004), von Nokia veröffentlichter First-Person-Shooter für das Nokia N-Gage
 Ashen (Computerspiel, 2018), Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 Aschen